Панченки — название населённых пунктов на Украине:

 Панченки — село в Миргородском районе Полтавской области.
 Панченки — село в Лебединском районе Сумской области.